Gerry Weber Open 2017 — 25-й юбилейный розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Халле и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2017 году турнир проходил с 19 по 25 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Флориан Майер
 в парном разряде —  Равен Класен и  Раджив Рам

Общая информация 
Победителем турнира стал швейцарский теннисист Роджер Федерер, который выиграл турнир в Халле в девятый раз. На пути к финалу швейцарец уверенно обыграл всех соперников в двух партиях, а наибольшее сопротивление ему смогли оказать Миша Зверев и Карен Хачанов, которые смогли добраться до тай-брейка в одной из партий. В четвертьфинале он обыграл прошлогоднего чемпиона Флориана Майера. В финале с Федерером сыграл с прошлогодним финалистом Александр Зверев, однако немецкому теннисисту не удалось навязать упорной борьбы: он проиграл в двух партиях со счётом 6-1, 6-3. Стоит отметить, что это был второй турнир для Роджера Федерера после побед на Открытом чемпионате Австралии и двух турнирах категории Мастерс в США (швейцарский теннисист пропускал грунтовую часть сезона), а на первом турнире в Штутгарте после долгого перерыва Рождер неожиданно уступил Томми Хаасу.

Стоит также отметить успех молодых российских теннисистов: Карен Хачанов впервые добрался до полуфинала турнира категории ATP 500, где в борьбе проиграл Роджеру Федереру, а Андрей Рублёв достиг стадии 1/4 финала, где уступил своему товарищу по команде. После этого турнира Карен впервые попал в посев Уимблдона, а Андрей попал в первую сотню рейтинга ATP.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Роджер Федерер обыграл  Александра Зверева со счётом 6-1, 6-3.
 Федерер выиграл 4-й титул в сезоне и 92-й в основном туре Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP.
 Федерер выиграл 9-й титул на Gerry Weber Open.
 Александр Зверев уступил 1-й финал в сезоне и 3-й в карьере.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Лукаш Кубот и  Марсело Мело обыграли  Александра Зверева и  Мишу Зверева со счётом 5-7, 6-3, [10-8].
 Кубот выиграл 4-й турнир в сезоне и 18-й в ATP туре.
 Мело выиграл 4-й титул в сезоне и 26-й в ATP туре.

См. также 
 Gerry Weber Open

 Мировой тур ATP 2017 года
 Мировой тур ATP 500

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 

Германия
Теннис
Июнь 2017 года
2017